Эчмиадзинский кафедральный собор ( [Ēǰmiatsni mayr tačar], от др.-арм. Էջ Միածինն [ɛːʤ miɑʦʼinn] — «Сошествие Единородного») — главный храм Армянской апостольской церкви, престол католикоса всех армян в 303—484 гг., и снова с 1441 года. Расположен в городе Вагаршапат Армавирской области Армении. С 2000 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Является одним из древнейших христианских храмов в мире.

История 

Строительство собора связано с именем царя Трдата III и католикоса святого Григория Просветителя. По преданию, Трдат III приказал забросать камнями 35 сестер-инокинь, после чего сошел с ума. Один из заключенных христиан по имени Григорий (ставший известным под именем Григорий Просветитель) вылечил его и обратил в христианство, после чего примеру своего правителя последовало все население Армении. Согласно легенде место для храма было указано Григорию Просветителю самим Иисусом Христом, откуда и происходит название. Прежде же здесь проводились языческие обряды и поклонения местным богам.

Возведенный в IV—V веках собор считается одним из древнейших христианских соборов в мире. За всю свою историю он претерпел множество реконструкций. Первоначально, как и другие храмы, он представлял собой прямоугольное здание, но позже был перестроен в центрально-купольный собор. Со временем здание дополнилось колокольней, ротондами, ризницей и другими постройками.

История строительства и реставрации 
Эчмиадзинский собор строился не одно столетие. Первоначально Собор был построен из дерева в форме базилики. Но уже в V веке был перестроен, ему была придана крестообразная форма, увенчанная куполом. В VII веке Собор был перестроен в камне. В XVII веке над собором возвели новый современный купол и трёхъярусную колокольню. В XVIII веке с трех сторон Собора были возведены шестиколонные ротонды. В юго-восточной части собора находится музей собора, построенный в XIX веке.

В XX веке была осуществлена основательная реставрация. Были укреплены колонны и арки, поддерживающие купол, а сам купол был облицован свинцом. Из мрамора был построен новый алтарь. Мрамором был уложен и пол церкви. Были обновлены и дополнены росписи внутри храма.

Реликвии 
 Копье Лонгина 
 кусок ковчега Ноя
 мощи св.Стефана
 частица посоха апостола Варфоломея

Галерея

Примечания

Ссылки 

 St Etchmiadzin at Armenica.org
 Official Website of the Mother See of Holy Etchmiadzin
 UNESCO World Heritage Site profile
 Surp Echmiadzin and other Churches in Vagharshapat
 The Monastery of Ejmiatsin, c. 1660, c. 1890, c. 1990

Храмы Вагаршапата
Храмы, построенные в V веке